Die Division 1 1995/96 war die 58. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 19. Juli 1995 mit dem Eröffnungsspiel SC Bastia gegen Paris Saint-Germain (2:2) und endete am 18. Mai 1996.

Als Aufsteiger kamen EA Guingamp und der FC Gueugnon aus der Ligue 2 dazu. Zweitligameister Olympique Marseille wurde wegen finanzieller Probleme der Aufstieg nicht bewilligt, sodass Vorjahresabsteiger Saint-Étienne in der Division 1 blieb. Die Saison als Meister beendete AJ Auxerre und wurde damit Nachfolger des FC Nantes Atlantique. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schaffte Auxerre. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AS Monaco, der FC Metz, RC Lens und HSC Montpellier. Am UEFA Intertoto Cup der Folgesaison nahmen Nantes, Stade Rennes, Racing Straßburg und Guingamp teil. Über den Coupe de France sicherte sich Paris Saint-Germain die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Ligue 2 absteigen mussten Gueugnon, AS Saint-Étienne und der FC Martigues.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft AJ Auxerre

Torschützenliste

Siehe auch 
 Division 2 1995/96
 Coupe de France 1995/96
 Championnat National 1 A 1995/96

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Spiele und Tabelle auf weltfussball.de

1995/96
Fußballsaison 1995/96